59-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 1986 год состоялась 30 марта 1987 года в  (Лос-Анджелесе, Калифорния). Номинанты были объявлены 11 февраля 1987.

Фильмы, получившие несколько номинаций

Другие категории

Специальные награды 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Награда
! Лауреаты
|-
|<center>Премия за выдающиеся заслуги в кинематографе (Почётный «Оскар»)
| — за его уникальный талант и преданность актёрской профессии. (статуэтка)
|-
|<center>Награда имени Ирвинга Тальберга
|{{oncolor|#EEDD82||★ Стивен Спилберг}}
|-
|<center>Medal of Commendation
| — в знак благодарности за его выдающиеся заслуги и самоотверженность в поддержании высоких стандартов Академии кинематографических искусств и наук. (почётная медаль)
|-
|}

Научно-технические награды

Примечания

См. также 
 «Золотой глобус» 1987 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1987 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1987 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1987 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1987 ''(премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 59-й церемонии на официальном сайте американской киноакадемии 
 Лауреаты и номинанты премии «Оскар» в 1987 году на сайте IMDb 
 Организаторы и участники 59-й церемонии на сайте IMDb 
 База данных американской киноакадемии

1987
События 30 марта
Март 1987 года
Кинопремии 1987 года
1987 год в Калифорнии